Pec peut désigner :

Acronymes 
PEC est l'acronyme de :
 Pan European Crossing, un réseau européen de fibres optiques ;
 Parcours emploi compétences, un type de contrat aidé dans le secteur non-marchand (voir CUI-CAE);
 Plan Environnement Collectivités, en France, une méthode de management environnemental proposée par l'ADEME aux collectivités locales ;
 PEC, le polyestercarbonate, une sorte de plastique ;
 Portefeuille d'Expériences et de Compétences, démarche et outil de valorisation de la formation, du parcours professionnel et des compétences de l'étudiant ou du salarié ;
 Plateforme d'échange et de confiance, qui facilite les échanges de données dématérialisés entre les usagers et l’administration ;
 Prise En Charge médicale, voire urgente ou sociale ou du handicap ;
 Prise en charge des cotisations sociales, pour les entreprises agricoles ;
 Prova Elementi Combustibile : un projet abandonné de réacteur rapide refroidi au sodium en Italie ;
 Personne exposée à la corruption : recommandation de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ;
 Periodic Error Correction, ou correction d'erreur périodique en français : procédure qui consiste à réduire les erreurs induites dans la mécanique d'une monture équatoriale en astro-photographie.

PEC peut faire référence à :
 Panem Et Circenses : association culturelle d'accompagnement et de développement de projets artistiques.
 Pharmaciens En Colère : groupement de pharmaciens en France, s'élevant contre les réformes de Santé,
 Point d’entrée communautaire, dans le domaine de l'agriculture commune européenne

Le PEC peut faire référence à :
 l'association Le PEC ; objet : mise en commun des connaissances et valeurs culturelles de tous les blagueurs invétérés incompris du grand public : les pecs.

Toponymes

Pec ou Pécs, une ville de Hongrie,

Peć, une ville du district de Peć.

Pec, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Pec pod Sněžkou, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Nová Pec, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Vysoká Pec, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vysoká Pec, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Peč, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Voir aussi 
 Pecs, abréviation pour muscles pectoraux ;
 outil de communication PECS, un outil de communication visant à faciliter la communication des personnes autistes.

Notes et références 

cs:Pec
de:Pec
nl:Pec